La route nationale 670 ou RN 670 était une route nationale française reliant Saint-André-de-Cubzac à La Réole. À la suite de la réforme de 1972, elle a été déclassée en RD 670.

Ancien tracé de Saint-André-de-Cubzac à La Réole (D 670)

Localités traversées 
 Saint-André-de-Cubzac
 Cadillac-en-Fronsadais
 Saint-Germain-de-la-Rivière
 Saint-Michel-de-Fronsac
 Fronsac
 Libourne
 Saint-Jean-de-Blaignac
 Sauveterre-de-Guyenne
 Bagas
 La Réole

Liste des intersections 
Les voies communales et chemins ruraux ne sont pas mentionnés ici

670